Bernacki ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Bernacki (* 1944), Bischof von Odessa-Simferopol
 Gerard Bernacki (1942–2018), Weihbischof in Katowice
 Ludwik Bernacki (1882–1939), polnischer Literaturhistoriker, Herausgeber und Bibliograf

Siehe auch:
 Bernatzki
 Bernatzky